Вронку́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Везелиз.

География 						
Вронкур расположен в 27 км к югу от Нанси. Соседние коммуны: Везелиз на севере, Кевиллонкур на северо-востоке, Форсель-Сен-Горгон на юге, Этреваль на юго-западе, Оньевиль на северо-западе.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 257 человек.

Достопримечательности 
 Музей сельского хозяйства расположен во Вронкуре на одной из старых ферм. Здесь представлены история механизации сельского хозяйства, транспорта, ремёсел.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 			

Коммуны департамента Мёрт и Мозель